Bedegung (Semidang Aji), een plaats in Indonesië
Bedegung (Tanjung Agung), een plaats in Indonesië